33529 Генден (33529 Henden) — астероїд головного поясу.
 Пелжидийн Генден  (монг. Пэлжидийн Гэндэн, інші варіанти передачі імені: Гендун Боточи, Бутач Генден; 1892, Арбай-Хэрэ, Увер-Хангайский аймак — 26 листопада 1937, Москва) — монгольський політичний діяч комуністичного спрямування.